Даниэль (Даниил Мусеевич) Клугер (род. 8 октября 1951) — советский, затем израильский писатель, переводчик и публицист, бард. Пишет в жанре детектива, фантастики, предпочитает исторические темы.

Биография 
Окончил Симферопольский университет, по образованию физик. Много лет проработал в медицине (клиническая дозиметрия). В 1989—1993 годах возглавлял крымский филиал издательства «Текст».

В 1994 году репатриировался в Израиль, работает в русскоязычной прессе. Печатался в ряде журналов («Энергия», «Вокруг света», «Знание — сила», «Искатель» и др.).

Член Израильской федерации союзов писателей. Иностранный член Британской Ассоциации писателей криминального жанра (, CWA).

Первая публикация — 1979 год. Автор нескольких книг (первая — «Жёсткое солнце», вышла в изд. «Таврия» в 1989). Среди них — «Молчаливый гость» (изд. «Текст», 1991), «Западня для сыщика» («Искатель», 1998), «Перешедшие реку» (изд. «ХАМА», 2000), «Смерть в Кесарии» и «Убийственный маскарад» (изд. «Вагриус», 2001), исследование по истории классического детектива «Баскервильская мистерия» (изд. «Текст», 2005).

Одно из последних значительных произведений Клугера — «Последний выход Шейлока» — является детективом о событиях в «образцовом гетто» (по многим характерным деталям напоминающем Терезинское гетто) времён Третьего рейха, где все герои — и убийца, и свидетели, и сами сыщики в конце концов оказываются в Освенциме.

В приключенческом романе «Мушкетёр» обыгрывается предположительное происхождение Портоса из семьи бежавших от инквизиции португальских марранов по фамилии де Порту. Истории, в том числе, еврейской, посвящена вторая поэтическая книга Клугера — книга баллад и стихов «Разбойничья ночь» (изд. «Текст», 2008).

Некоторые книги написаны в соавторстве — с Александром Рыбалкой (роман «Тысяча лет в долг», изд. Армада, 2001) и с Виталием Бабенко (детективные романы «Двадцатая рапсодия Листа» и «Четвертая жертва сирени», под общим псевдонимом Виталий Данилин). В романах Виталия Данилина главным героем выступает молодой Владимир Ульянов, расследующий запутанные преступления в Кокушкино и в Самаре.

Статьи Даниэля Клугера, посвященные различным аспектам эстетики фантастики и детектива, переводились на английский язык и публиковались в журналах  (США — Канада) и Locus (США). Научно-фантастические рассказы переводились на украинский (журнал «Людина i світ», альманах «ППФ-84») и болгарский язык, детективные рассказы и статьи — на белорусский. Романы «Двадцатая рапсодия Листа» и «Четвертая жертва сирени» вышли в Эстонии в переводе на эстонский язык. Эти же романы были инсценированы в Москве и поставлены как радиоспектакли на канале «Радио Культура». Права на их телеадаптацию приобретены российской компанией «Форвард».

Кроме прозы, Даниэль Клугер — автор поэтических произведений и переводчик поэзии. Переводы баллад Франсуа Вийона публиковались в антологии «Век перевода», стихи и баллады — в журналах и альманахах в России, Израиле и США. Баллады Даниэля Клугера вышли в авторском исполнении на пяти дисках: «Еврейские баллады» (2004, Solyd Records), «Готика еврейского местечка» (2005, Captain Recording Studio), «Предания еврейской старины» (2007, Captain Recording Studio), «Полночные сказки» (2008, Captain Recording Studio), «Вернется ли ветер…» (2010, Captain Recording Studio). Некоторые баллады, на украинском языке, опубликованы в израильском украиноязычном журнале «Соборність». Кроме того, баллады публиковались в переводе на французский (в книге «Contes et récits juifs et ukrainiens du pays houtsoule Présentation historique suivie de récits sur les aventures du brigand houtsoule Oleksa Dovbouch et du Baal Shem Tov fondateur du hassidisme») и на иврите (портал "Вселенная Культуры" http://www.yekum.org ).

В 2007 году за поэтический цикл «Еврейские баллады» Даниэль Клугер был удостоен премии «Олива Иерусалима» в номинации «Страницы и строки: поэзия».

Библиография 
 Жёсткое солнце («Таврия», Симферополь, 1989) — исторический роман
 Молчаливый гость («Текст», Москва, 1991) — книга стихов
 Западня для сыщика («Искатель», Москва, 1998) — детективные повести
 Перешедшие реку (ХАМА, Иерусалим, 2000, «Пятый Рим», Москва, 2017) — исторические очерки
 Смерть в Кесарии («Вагриус», Москва, 2001) — детективный роман
 Убийственный маскарад («Вагриус», Москва, 2001) — детективные романы
 Тысяча лет в долг (в соавторстве с А. Рыбалкой, «Армада-пресс», Москва, 2001) — фантастический роман
 Побег из школы искусств («Вече», Москва, 2002) — детективные романы
 Дела магические («АСТ—Астрель», Москва, 2003, «Престиж Бук», Москва, 2016) — фантастические повести
 Сатанинская пристань («У камина», Киев, 2004) — фантастические повести и рассказы
 Баскервильская мистерия («Текст», Москва, 2005, 2022) — исследование по истории и эстетике детектива
 Последний выход Шейлока («Текст», Москва, 2006) — детективный роман
 Двадцатая рапсодия Листа (под псевдонимом Виталий Данилин, в соавторстве с В. Бабенко, «Клуб 36.6», Москва, 2006, «Амфора», СПб, 2015) — исторический детектив
 Мушкетёр или Подлинная история Исаака де Порту («Текст», Москва, 2007, «Пятый Рим», Москва, 2017) — исторический роман
 Четвертая жертва сирени (под псевдонимом Виталий Данилин, в соавторстве с В. Бабенко, «Клуб 36.6», Москва, 2007, «Амфора», СПб, 2016) — исторический детектив
 Разбойничья ночь («Текст», Москва, 2009) — стихи и баллады.
 Тайна капитана Немо («Ломоносовъ», Москва, 2010) — очерки
 Летающая В Темных Покоях, Приходящая В Ночи («Млечный путь», Иерусалим, 2013, «Престиж Бук», Москва, 2017) — роман
 Из Энска в Энск и обратно («Текст», Москва, 2018) —  рассказы и эссе
 И восстанет ветер («Текст», Москва, 2018) —  баллады
 Гении сыска. Этюд в биографических тонах («Пятый Рим», Москва, 2019) — исследование по истории частного сыска
 Новые приключения Гулливера («Текст», Москва, 2021) — фантастический роман
 Вторая половина книги («Ломоносовъ», Москва, 2022) — эссе
 Театр одного поэта ("Издательство Хелен Лимоновой", Иерусалим, 2022,  "Ломоносовъ", М., 2023) — пьесы и поэмы

Премии и награды 
 1986 год — лауреат конкурса на лучший фантастический рассказ, посвященного 125-летию журнала «Вокруг света».
 2005 год — премия «Мраморный фавн» (критика, литературоведение) за книгу «Баскервильская мистерия».
 2007 год — премия «Олива Иерусалима» за поэтический цикл «Еврейские баллады».
2019 год — лауреат VII Международного театрального фестиваля «Terra Incognita» (Санкт-Петербург).

В разные годы — номинации на премии «Интерпресскон», «Русская фантастика», «Портал», «Национальный бестселлер», Бунинская премия и др.

Примечания

Ссылки 
 Биография. 
 Биобиблиография на сайте «Лаборатория фантастики». 
 Д. Клугер на сайте Аркадия Бурштейна.
 Рецензия на повесть Д. Клугера «Мушкетёр». 
 Рецензия на книгу Д. Клугера «Разбойничья ночь». 
 Рецензия на книгу Д. Клугера «Последний выход Шейлока».
 Рецензия на книгу Виталия Данилина «Двадцатая рапсодия Листа». 
 
 Д. Клугер  на israbard.net
 Д. Клугер  на muzofon.com
 Дани Клугер Хасидский вальс  на youtube.com
 Интервью на сайте Питерbook 
 Интервью на сайте Тарбут.ru

Выпускники Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Авторы детективной прозы
Писатели-фантасты СССР
Писатели-фантасты Израиля
Авторы-исполнители СССР
Авторы-исполнители Израиля